Kurtyka – polskie nazwisko pochodzące od niemieckiego imienia Kurt, występuje głównie w południowej Polsce.

Osoby noszące nazwisko Kurtyka:

 Janusz Kurtyka (1960–2010) – historyk, były prezes IPN
 Michał Kurtyka (ur. 1973) – menedżer, ekonomista i urzędnik państwowy. 
 Tadeusz Kurtyka (1909–1982) – pisarz tworzący pod pseudonimem Henryk Worcell
 Wojciech Kurtyka (ur. 1947) – wspinacz (taternik, himalaista), przedsiębiorca, inżynier, elektronik 

Polskie nazwiska